Walter Naumann ist der Name folgender Personen:

* Walter Naumann (Landrat), deutscher Verwaltungsjurist 
 Walter Naumann (Linguist) (1910–1997), deutsch-amerikanischer Romanist, Germanist und Komparatist
 Walter Naumann (Synchronsprecher), deutscher Synchronsprecher

Siehe auch:
 Walther Naumann
 Walter Neumann